Бе́ркутов — російське прізвище. Утворене від аналогічного прізвиська Бе́ркут, яке походить від назви хижого птаха беркута. Жіноча форма прізвища — Беркутова.

Відомі носії 

 Беркутов Ібрагим Белялович (1918—1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Беркутов Олександр Андрійович (1986) — російський хокеїст, захисник.
 Беркутов Олександр Максимович (1911—1962) — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Беркутов Олександр Миколайович (1933—2012) — радянський академічний веслувальник, олімпійський чемпіон.